

Toponymie

 Kaplin est un village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Kaplin est un village de la voïvodie de Mazovie